Hoofdkaas (gerecht), een gerecht met varkenvlees
 De titel van een cd van De Kift